We wish you a merry Christmas — светский рождественский гимн. Появился в XVI веке в Юго-Западной Англии. Происхождение этого рождественского гимна восходит к английской традиции, где богатые люди общества давали рождественские подарки поющим гимны христославам в Сочельник. Это один из немногих традиционных английских рождественских гимнов, в котором упоминается празднование Нового года. Эта песня являлась последней, которую христославы пели людям.

Текст

См. также 

 Кэрол (жанр)
 Рождественская песнь

Примечания 

Песни по алфавиту
Рождественские песни
Песни Великобритании